Звонкий зубной щелевой согласный — согласный звук, получивший развитие в речи ряда народов мира. Отсутствует в русском языке. Международный фонетический алфавит передаёт этот звук символом ð, что эквивалентно D в X-SAMPA. Глухая пара имеет обозначение [θ] (греческая буква тета) — глухой зубной щелевой согласный.

Характеристика 

 Место образования: межзубный
 Способ образования:
 Тип фонации: звонкий

Русская транскрипция 
Межзубные звуки проникали в русский язык чаще всего в составе греческих и английских заимствований; всегда они русифицировались, превращаясь в звуки «з» или, реже, «д» и «в».

В тюркских языках на основе кириллицы обозначается согласной буквой ҙ.

Примеры 
Так, в новогреческом и английском (в котором звук изображается диграфом th) этот согласный образовался путём ослабления взрыва в звуке «д». К примеру, в каппадокийском диалекте под турецким влиянием он выпадает или переходит в «д». В английском языке США «ð» в просторечии заменяется на «д» (афроамериканский диалект эбоникс: the (определённый артикль) > da «тот» (ту же самую тенденцию демонстрирует английский язык юга США). Глухая пара звука — глухой зубной щелевой согласный [θ]. В ряде языков, однако, несмотря на свою частотность, межзубный [ð] не образует отдельной фонемы (то есть смыслоразличительная минимальная пара с «д» не возникает), а представляет собой позиционный аллофон звука «д»: ср. испанский язык: dar «давать», но edad [эðа-], где твёрдый звук «д» между гласными переходит в межзубный ð, а в конце слова просто в нулевой звук.

Среди тюркских языков звук широко представлен в башкирском и туркменском:  [qɯð] «девушка»,  [θekið] «восемь». В башкирском он регулярно соответствует как общетюркскому [z], так и [d] в интервокальной и некоторых других позициях.

См. также 
 Глухой зубной щелевой согласный

Зубные согласные
Фрикативные согласные